„’Round Midnight” – utwór jazzowy autorstwa Theloniousa Monka
 Round Midnight (pol. Około północy) – film muzyczny z 1986 roku w reżyserii Bertranda Taverniera
 Round Midnight – album Herbiego Hancocka i zarazem ścieżka dźwiękowa do filmu Około północy